Lakeland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lakeland (Florida)
Lakeland (Georgia)
Lakeland (Minnesota)
Lakeland (New York)
Lakeland (Tennessee)

Zie ook
Lakeland Revival, een christelijke opwekking.